Segers kan som auktorsförkortning betyda:

 Hendrik Segers
 Maria Theresia Josephine Jaqueline Segers

Robotskapade auktorsförkortningar